Kurschat ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kurschat (1806–1884), deutscher evangelischer Theologe und Lektor der Litauischen Sprache in Königsberg (Ostpreußen)
 Harry Kurschat (1930–2022), deutscher Weltergewichtsboxer
 Wolfram Kurschat (* 1975), deutscher Radsportler